Dombi ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Dombi (1888–1963), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Dombi (* 1986), ungarischer Kanute
 Tibor Dombi (* 1973), ungarischer Fußballspieler